Der Rajon Welyka Mychajliwka (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Welyka Mychajliwka, die Einwohner verteilten sich auf zwei Siedlungen städtischen Typs, 72 Dörfer sowie eine Siedlung.

Geographie 
Der Rajon lag im mittleren Westen der Oblast Odessa, er grenzte im Nordwesten an den Rajon Sachariwka, im Nordosten an den Rajon Schyrjajewe, im Osten an den Rajon Iwaniwka, im Süden an den Rajon Rosdilna sowie im Westen an die Republik Moldau bzw. Transnistrien (Rajon Grigoriopol). Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Kutschurhan und Malyj Kujalnyk. Das Gebiet ist sehr flach mit Höhenlagen zwischen 120 und 200 Metern (höchste Erhebung 207 Meter) und wird durch eine Steppenlandschaft geprägt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 1922 unter dem Namen Rajon Hrossulowo (vom damaligen Namen von Welyka Mychajliwka abgeleitet) und wurde 1946 auf seinen heutigen Namen umbenannt. Seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.
Die westlichen Teile des Rajons um die Orte Nowooleksandriwka, Welykoploske, Slowjanoserbka und Hrebenyky gehörten von 1924 bis 1940 zur Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Beresiwka (östlicher Teil) und an den Rajon Rosdilna (westlicher Teil).

Administrative Gliederung

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Welyka Mychajliwka
Rajon Beresiwka
Rajon Rosdilna
Aufgelöst 2020